
Termin -{UCN}- ima više značenja.

 Genetički kod za serin
 UCN Inc., softverska kompanija